

Personnalités 
 Victor Anatole Sourd magistrat

Le mot sourd a plusieurs significations :
 sourd ou surdité : personne ayant un déficit auditif ou un handicap sensible ;
 Sourd avec un S en majuscule : personne ayant un déficit auditif et ayant la culture sourde.
 Sourd-muet signifie la personne sourde, voir dessus deux définitions.

Le mot sourd a aussi pour des lieux :
 Le Sourd, la ville française.
 La rivière du Sourd, une rivière du Québec.
 Le lac du Sourd (Antoine-Labelle), dans la municipalité régionale de comté Antoine-Labelle.

Voir aussi